Intef puede referirse a:

Gobernantes 
Varios mandatarios de la dinastía XI del Antiguo Egipto:
 Intef, hijo de Iku, un gobernante del nomo de Uaset (Tebas), c. 2160-2150 a. C.
 Intef I, Sehertauy Intef, el fundador de la dinastía XI, que gobernó de c. 2130-2118 a. C.
 Intef II, Uahanj Intef, gobernante de c. 2118 a 2069 a. C.
 Intef III, Najtnebtepnefer Intef, gobernante de c. 2069 a 2061 a. C.
En Nubia:
 Kakara Ini (Intef), posiblemente solo en Nubia.
Varios mandatarios de la dinastía XIII de Egipto:
 Ameny Antef Amenemhat, a veces referido como Intef IV y más generalmente como Amenemhat VI.
 Intef IV, Sehetepkara Intef, que reinó cerca de c.1710 a 1707 a. C.
Varios mandatarios de la dinastía XVII de Egipto:
 Intef V, Nubjeperra Intef, que gobernó de c. 1625 a 1622 a. C.
 Intef VI, Sejemra Upmaat Intef, que reinó cerca de 1603-1593 a. C.
 Intef VII, Sejemra Horhormaat Intef, que gobernó cerca de 1593-1589 a. C.

Oficiales de la corte 
 Intef (general), de la dinastía XI.